Коутсвил има више значења:
 Коутсвил (Пенсилванија)
 Коутсвил (Индијана)